É la prima edizione del torneo, che non si disputava per la categoria femminile dal 2002.

In finale Jasmine Paolini e Jil Teichmann hanno sconfitto Astra Sharma e Rosalie van der Hoek con il punteggio di 6-0, 6-4

Teste di serie 

  Lidzija Marozava /  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Elixane Lechemia /  Ingrid Neel (primo turno)

  Vivian Heisen /  Alicja Rosolska (quarti di finale)
  Miyu Katō /  Katarzyna Piter (primo turno)

Wildcard 

  Eva Lys /  Noma Noha Akugue (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hamburg European Open 2021